Владимир Карпец:
 Карпец, Владимир Александрович (род. 1980) — российский велогонщик.
 Карпец, Владимир Игоревич (1954—2017) — российский правовед, поэт и публицист.